Окотламаник има више значења:

 Окотламаник (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Окотламаник (Зокитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику